Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Cuevas che ha battuto in finale Dominik Meffert 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Nicolas Devilder (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Olivier Patience (quarti di finale)

 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Robin Haase (secondo turno)
 Oliver Marach (semifinali)
 Denis Gremelmayr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2007